Zimna Woda (słow. Studený potok) – dopływ Popradu
 Zimna Woda Orawska (słow. Studený potok) – dopływ Orawy